Эль-Парраль ():

 Эль-Парраль — католический монастырь в испанском городе Сеговия.
 Эль-Парраль — муниципалитет в Испании, провинция Авила.
 Эль-Парраль — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Эль-Парраль — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, административный центр вышеназванного муниципалитета.